Hans Maikowski ist der Name folgender Personen:

* Hans Maikowski (SA-Mitglied) (1908–1933), deutscher SA-Sturmführer
 Hans Maikowski (Schauspieler) (1928–2004), deutscher Schauspieler